Рамеев (Рамиев) — татарская фамилия. Известные носители:
 Братья Рамеевы: оренбургская татарская купеческая семья родом из деревни Зирган Стерлитамакского уезда Оренбургской губернии (совр. Башкортостан):
 Рамеев, Закир Садыкович (1859—1921) — классик татарской литературы, золотопромышленник и меценат, купец первой гильдии.
 Рамеев, Шакир Садыкович (1857—1912) — золотопромышленник и меценат, купец первой гильдии.
 Рамеев, Башир Искандарович (1918—1994) — советский учёный, изобретатель; разработчик первых советских ЭВМ.
 Рамеев, Зуфар Зайниевич (род. 1938) — татарский литературовед.
 Рамеев, Марс Камилович (1936—2003) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Рамиев, Сагит Лутфуллович (1880—1926) — татарский поэт.